Szymczak (forma żeńska: Szymczak/Szymczakowa/Szymczakówna; liczba mnoga: Szymczakowie) – popularne nazwisko polskie. Najwięcej osób o tym nazwisku mieszka na terenie Wielkopolski oraz w Warszawie. Według bazy PESEL 17 stycznia 2015 r. nosiło je 17 058 Polek i 16 768 Polaków.

Nazwisko utworzone przy pomocy przyrostka „-ak” od imienia pochodzenia hebrajskiego Szymon, oznaczającego pierwotnie 'Bóg wysłuchał'.

Osoby o nazwisku Szymczak, które mają biogramy w Wikipedii 
 Alicja Szymczak (ur. 1947) – historyk, doktor habilitowany
 Andrzej Szymczak (ur. 1948) – piłkarz ręczny, olimpijczyk
 Edward Szymczak (ur. 1948) – trener lekkiej atletyki, specjalista w skoku o tyczce
 Henryk Szymczak (lekarz wojskowy) (ur. 1930-2003) – lekarz wojskowy, oficer Marynarki Wojennej, długoletni komendant 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
 Jacek Szymczak (1974-2015) – reżyser, operator filmowy, fotograf, producent
 Jadwiga Szymczak (1929-2010) – ekonomistka, profesor zwyczajny
 Jan Szymczak (ur. 1946) – profesor historii, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
 Józef Szymczak (ur. 1946) – matematyk, doktor nauk technicznych
 Krzysztof Szymczak (ur. 1951) – żeglarz, olimpijczyk
 Mieczysław Szymczak (1927-1985) – językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 Paweł Szymczak (ur. 1978) – łucznik, olimpijczyk z Atlanty
 Robert Szymczak (ur. 1977) – himalaista, lekarz, specjalista medycyny ratunkowej
 Ryszard Szymczak (1944-1996) – piłkarz, złoty medalista z Monachium
 Tadeusz Szymczak (1923-2014) – profesor nauk prawnych, konstytucjonalista, sędzia Trybunału Stanu
 Zbigniew Szymczak (ur. 1952) – szachista i trener szachowy, mistrz międzynarodowy
 Jadwiga Szymczak-Hoff) (ur. 1944) – historyk, profesor nauk humanistycznych
 Brygida Turowska-Szymczak) (ur. 1964) – aktorka

Zobacz też 
 Szymczyk

Przypisy